

Семяново — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Семяново — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства